Tenisový turnaj ATP Bank Austria-TennisTrophy 2008 se konal ve dnech 6.–12. října ve Vídni, hlavním městě Rakouska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 674 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Vienna Open
ATP Tour 2008
Tenis v Rakousku v roce 2008